Federico de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (23 de octubre de 1814, Schleswig, Ducado de Schleswig - 27 de noviembre de 1885, Luisenlund, Schleswig-Holstein, Prusia) fue el tercer Duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Federico era el segundo hijo varón del Duque Federico Guillermo de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg y la Princesa Luisa Carolina de Hesse-Kassel y un hermano mayor del rey Cristián IX de Dinamarca. Federico heredó el título de Duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg a la muerte de su hermano Carlos, que no tenía descendencia, el 14 de octubre de 1878.

Matrimonio e hijos 
Federico contrajo matrimonio con la Princesa Adelaida de Schaumburg-Lippe, la segunda de las hijas del Príncipe Jorge Guillermo de Schaumburg-Lippe y de su esposa, la Princesa Ida de Waldeck y Pyrmont, el 16 de octubre de 1841 en Bückeburg, Schaumburg-Lippe. Federico y Adelaida tuvieron cinco hijos:

 Princesa María Carolina Augusta Ida Luisa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (27 de febrero de 1844 - 16 de septiembre de 1932), desposó al Príncipe Guillermo de Hesse-Philippsthal-Barchfeld.
 Federico Fernando Jorge Cristián Carlos Guillermo, Duque de Schleswig-Holstein (12 de octubre de 1855 - 21 de enero de 1934).
 Princesa Luisa Carolina Juliana de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (6 de enero de 1858 - 2 de julio de 1936), desposó al Príncipe Jorge Víctor de Waldeck-Pyrmont.
 Princesa María Guillermina Luisa Ida Federica Matilde Herminia de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (31 de agosto de 1859 - 26 de junio de 1941).
 Alberto Cristián Adolfo Carlos Eugenio de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (15 de marzo de 1863 - 23 de abril de 1948).

Títulos y estilos 

 23 de octubre de 1814 - 6 de julio de 1825: Su Alteza Serenísima Príncipe Federico de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck.
 6 de julio de 1825 - 19 de diciembre de 1863: Su Alteza Serenísima Príncipe Federico de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.
 19 de diciembre de 1863 - 24 de octubre de 1878: Su Alteza Príncipe Federico de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.
 24 de octubre de 1878 - 27 de noviembre de 1885: Su Alteza El Duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Wilhelm Horst: Die Entstehung und Entwicklung der Freimaurerlogen in Schleswig-Holstein., Ludwig 2004, p. 138.
 John C. G. Röhl: Wilhelm II. Der Aufbau der Persönlichen Monarchie 1888-1900., C.H.Beck 2012, ISBN 978-3-406-48229-8.

Duques de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg del siglo XIX
Príncipes de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
Personas de Schleswig
Grandes cruces de la Orden de Alberto el Oso
Nobles de Alemania del siglo XIX